Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ordina Open 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 25 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. Juni 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch